Крейг «Спиди» Клэкстон (; родился 8 мая 1978 года в Хемпстеде, Нассо, Лонг-Айленд, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера в НБА

Сан-Антонио Спёрс (2002) 
Клэкстон был выбран под 20-м номером на драфте НБА 2000 года командой «Филадельфия-76». Он пропустил свой первый сезон из-за травмы колена, получивший её перед началом сезона. В 2002 году Спиди был обменян в Сан-Антонио Спёрс, где он стал чемпионом в 2003 году, как подменщик Тони Паркера. В шестой игре финальной серии против Лейкерс, Клэкстон набрал 13 очков и сделал 4 результативные передачи в последние 23 минут игры.

Голден Стэйт Уорриорз (2003—2005) 
В 2003 году Спиди подписал трехлетний контракт с Голден Стэйт Уорриорз на сумму 10 млн долларов США.

Нью-Орлеан Хорнетс (2005—2006) 
24 февраля 2005 года Клэкстон вместе с  был обменян в Нью-Орлеан Хорнетс на Бэрона Дэвиса.

Атланта Хокс (2006—2009) 
12 июля 2006 года Клэкстон подписал четырехлетний контракт на сумму около $ 25 млн с Атланта Хокс. Он сыграл всего лишь 44 игры за Хокс, потому что Спиди был часто травмирован.

Возвращение в Уорриорз (2009—2010) 
25 июня 2009 года вместе с  был обменян в Голден Стэйт Уорриорз на Джамала Кроуфорда. 6 февраля 2010 года он отказался от контракта с «Голден Стэйт», после того как команда подписала  на оставшуюся часть сезона.

Личная жизнь 
Родители Спиди родом из Антигуа и Барбуда. Его сестра, Лиза, выступала за «Red Storm» из Сент-Джонса в женской баскетбольной команде. Клэкстон женат, его жену зовут Мика, у них есть две дочери, которых зовут Анйя и Ландон.

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика карьеры  на NBA.com
 Статистика игрока в НБА  на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Родившиеся на Лонг-Айленде
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Атланта Хокс»